Penyangkak (Air Besi), een plaats in Indonesië
Penyangkak (Kerkap), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing